Кеттвигский мост () — стальной железнодорожный мост из балочных ферм через реку Рур, расположенный в районе Кеттвиг в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, Германия). Мост расположен на расстоянии 22,1 км от места впадения Рура в Рейн и пересекает водохранилище Кеттвигер Зее.
Кеттвигский мост является тематическим пунктом «Пути индустриальной культуры» (:de:Route der Industriekultur) Рурского региона.

История 
В 1863 году правительство Пруссии поручило Бранденбургской железнодорожной компании (:de:Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft) строительство железнодорожной ветки из Дюссельдорфа в города Рурской долины Кеттвиг (вошёл в состав Эссена 1 января 1975 года) и Купфедре (:de:Essen-Kupferdreh) (вошёл в состав Эссена 1 августа 1929 года). С этой целью в 1869 году в Кеттвиге начинается строительство т. н. Дюссельдорфского моста. Строительство моста из стальных балочных ферм завершилось 23 октября 1871 года, после чего начался этап испытаний моста на прочность. Испытания завершились в 1872 году прогоном через мост 12 груженных гравием вагонов, после чего мост был открыт для эксплуатации.

В 1873—1876 годах рядом с Дюссельдорфским мостом был построен одноколейный Мюльхаймский мост. В 1926 году оба моста были реконструированы.

10 апреля 1945 года в 7:30 утра оба моста были подорваны отступающими войсками вермахта. Через несколько недель после окончания войны железнодорожное движение из Дюссельдорфа было восстановлено, но только до берега Рура (сейчас это станция Кеттвигер Зее (:de:Haltepunkt Kettwig Stausee).

В 1948 году руины мостов были демонтированы, а в 1951 году был восстановлен только двухпутный Дюссельдорфский мост. Восстановленный мост был сдан в эксплуатацию в марте 1951 года.

Технические данные 
 Конструкция моста — стальные фермы
 Общая длина — 286 м
 Количество железнодорожных колей — 2
 Ширина моста — 8,25 м
 Высота над нормальным уровнем воды — 4,6 м
 Несущая способность — 360 т

Ссылки 
 Страница кеттвигского железнодорожного моста на International Database and Gallery of Structures 
 http://www.route-industriekultur.de/themenrouten/12-geschichte-und-gegenwart-der-ruhr/eisenbahnbruecke-kettwig.html 

Здания и сооружения Эссена
Мосты Северного Рейна-Вестфалии
Железнодорожный транспорт Северного Рейна-Вестфалии
Путь индустриальной культуры
Рур (приток Рейна)
Ферменные мосты Германии
Железнодорожные мосты Германии